Torre Mirona (Salt)
 Torre Mirona (Girona)
 Torre Mirona (Palamós)
 Torremirona, entitat de població de Navata